Передава́льний центр 

 підприємство, що забезпечує технічну експлуатацію обладнання, призначеного для виробництва передач та програм
 місце встановлення передавача і передавальної антени
 комплекс передавачів та інших необхідних засобів зв'язку, що в комплекті із своїм антенно-фідерним обладнанням може забезпечити передачу інформації

Радіомовлення
Техніка телебачення
Зв'язок